Jatiasih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jatiasih, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Jatiasih, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar